

Santi
 Santa Balbina – madre cristiana di Roma

Geografia

Italia
 Santa Balbina – l'unica frazione di San Polo dei Cavalieri nella città metropolitana di Roma

Altro
 Santa Balbina – titolo cardinalizio